Рита Пич (, род. 26 сентября 1985 года, Чехия) — чешская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 26 сентября 1985 года в Чехии. В порноиндустрии дебютировала в 2010 году.

Снималась для таких студий как Eromaxx Films, Pulse Distribution, Reality Kings, Video Art Holland, Mile High, Brazzers и других.

В 2014 году получила AVN Awards в категории «лучшая сцена иностранного производства» за фильм The Ingenuous (вместе с Алеской Даймонд, Анной Полиной, Аниссой Кейт, Энджел Пиаф, Майком Анджело и Таррой Уайт).

Ушла из индустрии в 2017 году, снявшись в 52 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 The Ingenuous

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы Чехии